puchar świata w rugby league kobiet
 puchar świata w rugby league mężczyzn